Årsta har flera betydelser:

En stadsdel i Söderort inom Stockholms kommun, se Årsta
En gård som gett stadsdelen Årsta dess namn, se Årsta gård
En postort i Söderort, inrättad 1993 med postnummer i serien 120 XX
Ett tidigare stadsdelsområde Årsta som fanns mellan 1997 och 1998
En gård på Årsta holmar i Årstaviken, Stockholm
En gård och ett slott i Österhaninge, Haninge kommun, se Årsta slott
Tätorten Årsta havsbad i Haninge kommun, namngiven efter ovanstående
En stadsdel i Uppsala, se Årsta, Uppsala
En by i Tierps socken, se Årsta, Tierps kommun
En herrgård i Sköldinge socken, Katrineholms kommun, se Årsta, Sköldinge